El término tupi, puede referirse a:

Biología 
 La Cibyra tupi o Cibyra sladeni es una especie de polilla de la familia Hepialidae, descubierta en Brasil.
 El tupi, es una mora mexicana híbrido entre las variedades comanche y uruguai.

Ciencias Humanas 
 los pueblos tupíes, engloba a varios pueblos originarios de América del Sur.
 los tupíes del litoral, tupiniquim, tupiniquins, tupinaquis, topinaquis o tupinanquins, llamados también brasileros, es un grupo perteneciente a familia tupí, que estableció relaciones de cooperación con los primeros colonos europeos en las costas del actual Brasil. Actualmente habitan tres comunidades en el municipio de Aracruz, al norte del Estado de Espíritu Santo, Brasil.
 las lenguas tupí son el grupo lingüístico más extendido entre los pueblos originarios del este de la cordillera de los Andes en América del Sur y con influencia caribeña. Actualmente muchos vocablos de estas lenguas forman parte del léxico internacional, principalmente en las ciencias naturales.
 el tupí clásico, idioma registrado por Anchieta que servía de lingua franca en todo Brasil, y tenía uso literario, en época colonial. Dejó solo un descendiente moderno, el Nheengatu 
la língua geral, lengua común o lengua general, es una dialecto original del este de Brasil, conocido por la mayoría de los pueblos originarios de América del Sur y el Caribe, antes y durante la colonización europea. Se extinguió en el  por el uso del portugués.
el proto-tupí, lengua reconstruida o protolengua que, hipotéticamente, dio origen a las lenguas tupís.

Deportes 
 Associação Atlética Tupy (del portugués Asociación Atlética Tupy), anteriormente llamada Tupy Esporte Clube (del portugués Tupy Club Deportivo), es una asociación deportiva creada en 1957 en el municipio de Joinville, Estado de Santa Catarina, Brasil, por los empleados de la Fundição Tupy.
 Associação Tupy de Esportes (del portugués Asociación Tupy de Deportes), es un club de fútbol creado en 1963 en el municipio de Jussara, Estado de Goiás, Brasil.
 Esporte Clube Tupy (del portugués Club de Deportes Tupy), es un club de fútbol creado en 1948 en el municipio de Vila Velha, Estado de Espíritu Santo, Brasil.
 Os Tupis (del portugués Los Tupi o Los Tupíes), es el apodo con que se conoce a la Selección de rugby de Brasil.
 Tupy Futebol Clube (del portugués Club de Fútbol Tupy), es un club de fútbol creado en 1949 en el municipio de Crissiumal, Estado de Río Grande del Sur, Brasil.

Entidades 
 Comunidad Indígena Tupi Guaraní Rea OsR, organización que nucléa a la comunidad Tupí-Guaraní del municipio de San Pedro de Jujuy, Provincia de Jujuy, Argentina.
 Comunidad Indígena del Pueblo Tupi Guaraní "Cacique Hipolito Yumbay", organización que nucléa a la comunidad Tupí-Guaraní de la localidad de Glew, Partido de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Rede Tupi, inicialmente TV Tupi, fue una cadena de televisión brasileña que funcionó desde 1950 hasta 1980.
 Super Rádio Tupi (PRG-3), entidad principal del conglomerado Super Rede Tupi de Rádio, fundada en 1935 por Assis Chateaubriand, inaugurada con presencia de Guglielmo Marconi, en Río de Janeiro, Brasil.
 Tupí Nambá, era el nombre de un café en Montevideo, Uruguay, fundado en 1889 por los hermanos pontevedreses San Xoan de Panxón Francisco San Román y Severino San Román, en el lugar fue famoso por ser frecuentado por figuras históricas de la generación del 900, poetas y músicos, incluso figuras como Carlos Gardel, en los años 30. El lugar fue cerró en 1959 y fue demolido.
 Tupi Ramos Generales Sociedad Anónima, TUPISA, Tupi Ruvicha o simplemente Tupi, es una empresa paraguaya dedicada a la venta de electrodomésticos, con sede central en Asunción, Distrito Capital (Paraguay), creada en 1996.
 Tupy Insurance Agency Incorporated (del inglés Tupy Agencia de Seguros Incorporada), es una agencia de seguros creada en 1986 en New Prague (Minnesota), Condado de Scott (Minnesota), Estado de Minnesota, Estados Unidos de América.
 Tupy Sociedade Anônima (del portugués Tupy Sociedad Anónima), originalmente Fundição Tupy (del portugués Fundición Tupy), fundada en 1938 en el municipio de Joinville, Estado de Santa Catarina, Brasil. Es una corporación multinacional, que se ocupa de la producción metalúrgica, automotriz, industrial, agrícola y minera (desde 1975), que ha adquirido además plantas a otras empresas del ramo en Brasil y México, además de poseer inversiones en organizaciones sociales y deportivas.

Gastronomía 
 el queso tupí (en catalán, formatge de tupí) , queso de leche de oveja, cabra o vaca original del Valle de Arán, en el Pirineo Catalán.
 el tupí (palabra en catalán) es una marmita u olla de una sola asa generalmente de fabricada de barro.

Geografía 
 Barrio Tupi es un barrio del municipio de Belo Horizonte, capital del Estado de Minas Gerais, Brasil.
 el Campo petrolero Tupí o Campo petrolero Lula es un gran yacimiento de gas Offshore situado en la cuenca de Santos, a 250 km (160 millas) de las costas de Río de Janeiro, Brasil.
 Distrito Tupi es un distrito creado en 1936 en el municipio de Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil.
 Tupi Paulista es un municipio fundado en 1953 en el estado de Estado de São Paulo, Brasil.
 Tupi de Cotabato, o simplemente Tupi, es un municipio de la provincia de Cotabato del Sur en la isla de Mindanao, Filipinas.
 Tupi National High School (del inglés Colegio Nacional de Tupi) es un establecimiento escolar de nivel intermedio fundado en 1966 en el municipio de Tupi de Cotabato.

Informática 
 Tupi es un software de diseño y animación 2D, bifurcación de proyecto KTooN (actualmente descontinuado).

Literatura y Teatro 
 Tupi, hermano gemelo de Guaraní, uno de los hijos de líder de un clan Kari'o que migró al sur del Amazonas
 Leyenda de Tupi y Guaraní, leyenda que narra la formación de los pueblos de las selvas y valles orientales de América del Sur, y la división de un clan original por el enfrentamiento de dos hermanos gemelos, herederos del clan.
 la tuberculosis («medio tupí»), en el libro Caballo de pica, del escritor español Ignacio Aldecoa.
 Grande Teatro Tupi,  fue un programa de teleteatro con más de 450 capítulos, creado por Sérgio Britto y producido por TV Tupi, entre 1954 y 1961, en São Paulo, Brasil.

Personas 
 Daniel Tupý (Žilina, 1984 - Petržalka, Bratislava, 2005) era un estudiante universitario eslovaco. Cuya muerte violenta conmocionó a la sociedad eslovaca, y apuntando la atención pública a la violencia y crecientes peligros de los diversos grupos extremistas eslovacos.
 el Tupí, apodo de Alonso de Vera y Aragón (Cuzco, Virreinato del Perú, 1555 - Corrientes, gobernación del Río de la Plata y del Paraguay, 1611), fue un militar, conquistador, poblador y burócrata español que ocupó el cargo de teniente de gobernador de Corrientes entre 1588 y 1596.
 Tupi Caldas, apodo de Jaci Antonio Louzada Tupi Caldas, también escrito Jacy Antonio Louzada Tupy Caldas (1898 - Porto Alegre, 1946), fue un médico. militar, farmacéutico, historiador, geólogo y paleontógo brasilero, que contribuyó en la catalogación de varios fósiles de la región de Paleorrota. Además de escribir crónicas históricas de su región.
 Tupi Hernández, escrito también Tupie, apodo de Rubén 'Tupi' Hernández, miembro y líder del OVS (Onterio Varrio Sur o Onterio Varrio Sunkist, creada en 1940), en 1994 se convierte en líder de la mafia mexicana Eme, luego de la muerte de Joe 'Peg Leg' Morgan.

Tecnología 
 otro nombre para la herramienta también conocida como trompo de carpintería.
 Clase Tupi, una versión del ejército de Marina de Brasil de los submarinos Tipo 209.
 Submarino tipo Tupi, es el primer tipo de submarinos de la Clase Tupi, fueron comisionados en 1989
 El EMB-712 Tupi (PA-28-181) es una variante de la avioneta Piper PA-28 Cherokee o simplemente PA-28,  construido bajo licencia en Brasil.